Співучасник — співучасник злочину.

 «Співучасники» — радянський художній фільм 1983 року.
 «Співучасники» — американський трилер 2001 року.
 «Співучасник» — американський трилер 2004 року.
 «Співучасники» — російська кримінальна драма 2015 року.